L'expression carpe asiatique est un nom vernaculaire qui peut désigner en français plusieurs espèces de carpes originaires de Chine ou Sibérie.

Carpes « asiatiques » 
Listes des carpes asiatiques :
 Carpe argentée - Hypophthalmichthys molitrix 
 Carpe de roseau - Ctenopharyngodon idella
 Carpe noire - Mylopharyngodon piceus
 Carpe à grosse tête - Hypophthalmichthys nobilis

Utilisation 

Ces espèces ont été importées pour lutter contre la prolifération des algues et des végétaux dans les piscicultures ou des plans d'eau eutrophisés.

Espèces invasives 
Ces espèces se révèlent invasives quand elles sont ensuite introduites par mégarde dans un milieu naturel.

C'est le cas notamment aux États-Unis où deux espèces pullulent dans le Mississippi et menacent d'envahir à leur tour les Grands Lacs et au Canada, en Ontario où la vente vivante de ces espèces est interdite par mesure de sécurité depuis 2004 car une fois les carpes lâchées dans la nature, il est pratiquement impossible de contrôler leur prolifération.

Depuis 1993, ces carpes asiatiques qui colonisent le fleuve et ses tributaires jusqu'à l'embouchure des Grands Lacs ont une croissance très rapide, peuvent atteindre plus d'un mètre de long (et jusqu'à 50 kilos) en mangeant chaque jour l'équivalent de 40 % environ de leur poids. Selon Hélène Godmaire, (Union St-Laurent-Grands Lacs pour le Québec), ce poisson a supplanté la plupart des espèces autochtones et il constitue de 80 % à 98 % de la biomasse là où il est présent.

En 2009, L'Institut des Grands Lacs de l'Université de Windsor s'inquiète car on découvert de l'ADN de carpe asiatique dans le canal de Chicago, à moins de 12 kilomètres du lac Michigan, ce qui montre que l'espèce a réussi à franchir la barrière électromagnétique installée dans ce canal pour l'empêcher d'atteindre les Grands Lacs. Mi-2013, le gouvernement des États-Unis a décidé d'investir 50 millions de dollars de plus pour lutter contre la progression de cette espèce qui menace maintenant les écosystèmes des Grands Lacs. Une triple barrière électro-magnétique et électrique doit être construite dans le canal.

En , le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec annonce officiellement l'arrivée de la carpe asiatique dans les eaux du pays. Afin d'aider à contrôler la progression de ces nouvelles espèces, le ministère interdit l'utilisation d'appâts vivants à des fins de pêche sportive

Notes et références

Articles connexes 
 
 Carpe (poisson)
 Espèce envahissante

Nom de poisson ambigu
Cypriniformes (nom vernaculaire)

en:Asian carp
ja:四大家魚
zh:四大家鱼